Woodrow bezeichnet:

folgende Personen (siehe auch Kurzform Woody):
 Woodrow (Vorname), ein Vorname im englischsprachigen Raum
 Woodrow Wilson Jones (1914–2002), US-amerikanischer Politiker
 Woodrow Stanley Lloyd (1913–1972), kanadischer Politiker
 Woodrow Parfrey (1922–1984), US-amerikanischer Schauspieler
 Robert Woodrow Wilson (* 1936), US-amerikanischer Physiker und Nobelpreisträger für Physik
 Woodrow Wilson (1856–1924), US-amerikanischer Präsident
 Bill Woodrow (* 1948), britischer Bildhauer und Zeichner

Orte in Kanada:
 Woodrow (Saskatchewan)

im Vereinigten Königreich:
 Woodrow (Buckinghamshire), England
 Woodrow (Cumbria), England

in den Vereinigten Staaten:
 Woodrow (Arkansas)
 Woodrow (Colorado)
 Woodrow (Kentucky)
 Woodrow (Minnesota)
 Woodrow (North Carolina)
 Woodrow (Pennsylvania)
 Woodrow (South Carolina)
 Woodrow (Staten Island), ein Stadtviertel auf Staten Island, New York
 Woodrow (Tennessee)
 Woodrow (Texas)
 Woodrow (West Virginia)
 Woodrow Township, verschiedene Townships

Firmen, Produkte und Organisationen
 eine Automarke des britischen Herstellers Woodrow & Company
 Woodrow Wilson International Center for Scholars, unabhängiges Forschungszentrum in Washington D.C. (USA)

Sonstiges:
 Woodrow (Fernsehen), ein bekannter Hund in der australischen Fernsehshow Simon Townsend's Wonder World

Siehe auch:
 Woodroffe
 Woodruff